Карл Зауэр: Зауэр, Карл Марквард (1827—1896) — немецкий писатель и лингвист.
 Зауэр, Карл Ортвин (1889—1975) — американский географ, основатель современной культурной географии.
 Зауэр, Карл Теодор фон (1834—1911) — германский военачальник; генерал.